Enneccerus ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Enneccerus (1843–1928), deutscher Rechtswissenschaftler und nationalliberaler Parlamentarier
 Walter Rudolf Enneccerus (1911–1971), deutscher Luftwaffenoffizier